Čovac je naselje u općini Okučani u Brodsko-posavskoj županiji.

Zemljopis
Čovac se nalazi se južno od Okučana, susjedna sela su Vrbovljani i Gređani.

Stanovništvo
Prema popisu stanovništva iz 2011. godine Čovac je imao 139 stanovnika, dok je 2001. imao 195 stanovnika od toga 101 Hrvata i 90 Srba.

Izvori

Naselja u Brodsko-posavskoj županiji